El Campeonato Argentino Juvenil de 1973 fue la segunda edición del torneo que reunió a los seleccionados juveniles de las uniones regionales afiliadas a la Unión Argentina de Rugby. Se llevó a cabo entre el 24 de junio y el 22 de julio de 1973. Intervinieron de este torneo los jugadores menores de 18 años.

La fases finales del torneo fueron organizados por la Unión de Rugby de Rosario, la cual clasificó directamente a semifinales. Fue el primer Campeonato Argentino organizado en Rosario luego de hospedar las fases finales del campeonato de mayores en 1967 y las finales individuales de 1962 y 1964.

Buenos Aires, el equipo representativo de la Unión Argentina de Rugby, se adjudicó su primer título en la categoría al vencer en la final a su par de la Unión de Rugby de Rosario por 41-10.

Equipos participantes 
Originalmente, iban a participar de esta edición quince equipos: catorce uniones regionales y la Unión Argentina de Rugby, representada por el equipo de Buenos Aires.

  Alto Valle
  Austral
  Buenos Aires (UAR)
  Chubut
  Córdoba

  Cuyo
  Jujuy
  Mar del Plata
  Noreste
  Rosario

  Salta
  San Juan
  Santa Fe
  Sur
  Tucumán

Los equipos de la Unión de Rugby Austral y la Unión Jujeña de Rugby no pudieron presentar un equipo en sus respectivos encuentros de visitante ante la Unión de Rugby de Mar del Plata y la Unión de Rugby de Tucumán (respectivamente) por lo que se les dio el partido por perdido a ambos por walkover.

Partidos

Primera ronda

Véase también 

 Campeonato Argentino de Rugby 1973

Referencias 

J1973
Rugby en 1973
Deporte en Argentina en 1973